El Torneig de Moscou 2017, oficialment conegut com a VTB Kremlin Cup 2017, és un esdeveniment de tennis disputat sobre pista dura que pertany a les sèries 250 de l'ATP i als Premier Tournaments del circuit WTA femení. La 28a edició del torneig es va celebrar entre el 14 i el 22 d'octubre de 2017 a l'Olimpiski de Moscou, Rússia.

El tennista bosni Damir Džumhur va guanyar el segon títol de la temporada i també de la seva carrera, ambdós aconseguits a Rússia. També va disputar la final de dobles però no va aconseguir el mateix resultat final. L'alemanya Julia Görges va guanyar el tercer títol de la seva carrera, l'anterior datava de 2011 hi havia encadenat sis derrotes en finals, tres aquest mateix any. El bielorús Max Mirnyi va guanyar el 50è títol de dobles de la seva trajectòria, i el cinquè a Moscou, tots amb una parella diferent.

Quadre individual masculí

Caps de sèrie

Quadre

Quadre individual femení

Caps de sèrie

Quadre

Quadre dobles masculins

Caps de sèrie

Quadre

Quadre dobles femenins

Caps de sèrie

Quadre

Enllaços externs 
 Web oficial  
 
 
 
 

2017
ATP World Tour 2017
WTA Tour 2017